Messac kan syfta på:
 Messac, Charente-Maritime
 Messac, Ille-et-Vilaine